Чарльз Уильям Хадди (; род. 2 июня 1959, Ошава) — канадский хоккеист, игравший на позиции защитника, пятикратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Эдмонтон Ойлерз» (1984, 1985, 1987, 1988, 1990).

Карьера

Игровая карьера 
Начал карьеру в команде «Маркхэм Уоксерс», за которую отыграл целый сезон, заработав 34 очка (14+20). По окончании сезона присоединился к команде «Ошава Дженералз», за которую отыграл два сезона, показывая при этом высокие результаты по набранным очкам.

По окончании сезона присоединился к «Эдмонтон Ойлерз» в качестве свободного агента, но при этом почти два сезона играл за фарм-клубы команды «Хьюстон Аполло» и «Уичита Уинд». По окончании сезона 1980/81 присоединился к «Ойлерз», в котором со временем стал одним из результативных и ключевых защитников, став по итогам сезона 1982/83 первым обладателем НХЛ плюс/минус, приз который вручается игроку, лучшему по системе «плюс-минус», а также выиграв в составе «Ойлерз» пять Кубков Стэнли.

Летом 1991 года он был обменян в «Лос-Анджелес Кингз», за который отыграл три полных сезона, дойдя до Финала Кубка Стэнли 1993 года, в котором «Кингз» проиграли «Монреаль Канадиенс» в серии со счётом 4-1. По ходу сезона 1994/95 он был обменян в «Баффало Сейбрз», за который отыграл почти два сезона, будучи обменян в «Сент-Луис Блюз» и вернувшись обратно в «Сейбрз».

Его последним клубом в карьере стал фарм-клуб «Сейбрз» «Рочестер Американс», в котором он закончил карьеру по окончании сезона 1996/97.

В составе сборной играл на Кубке Канады 1984 года, на котором канадцы стали победителями турнира; на турнире Хадди заработал 2 очка (0+2).

Тренерская карьера 
Работал ассистентом главного тренера в «Нью-Йорк Рейнджерс» (1998—2000), «Эдмонтон Ойлерз» (2000—2009), «Даллас Старз» (2009—2011) и «Виннипег Джетс» (2011—2022).

Статистика

Клубная

Международные соревнования

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Игроки «Ошава Дженералз»
Игроки «Хьюстон Аполло»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Рочестер Американс»
Обладатели Кубка Стэнли
Хоккейные тренеры Канады